Discovery (englisch für Entdeckung) ist der Name von:

 Discovery (Raumfähre), ein amerikanisches Space Shuttle
 Discovery (Schiff, 1602), ein Expeditionsschiff, mit dem William Baffin 1615 die Hudsonstraße erforschte
 Discovery (Schiff, 1901), ein Expeditionsschiff, mit dem unter anderen der britische Polarforscher Robert Falcon Scott die Antarktis erforschte
 Discovery (Schiff, 1962), britisches Forschungsschiff
 Discovery (Schiff, 1971), ein Kreuzfahrtschiff
 Discovery (Schiff, 2013), britisches Forschungsschiff
 Discovery II, ein Expeditionsschiff, das im Rahmen der britischen Discovery Investigations eingesetzt wurde
 HMS Discovery, mehrere Schiffe der Royal Navy
 (9770) Discovery, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Discovery-Expedition, eine Expedition in die Antarktis
 Discovery Investigations, eine Reihe britischer Forschungsfahrten
 Discovery-Programm, ein Raumfahrtprogrammes der NASA zur Erforschung des Sonnensystems
 Star Trek: Discovery, eine Science-Fiction-Fernsehserie des Star-Trek-Universums
 Discovery (Mike-Oldfield-Album), ein Album von Mike Oldfield
 Discovery (Larry-Carlton-Album), ein Album von Larry Carlton
 Discovery (ELO-Album), ein Album der Band Electric Light Orchestra (ELO) von 1979
 Discovery (Daft-Punk-Album), ein Album der Houseformation Daft Punk
 Discovery (Pet-Shop-Boys-Album), ein Video- und Live-Album des Electropop-Duo Pet Shop Boys
 Discovery (Apfel), eine Apfelsorte
 Discovery, ein fiktives Raumschiff aus dem Film „2001: Odyssee im Weltraum“
 Discovery (Recht), ein Verfahrensabschnitt im US-amerikanischen Recht
 Land Rover Discovery, ein Fahrzeugmodell von Land Rover
 Discovery Records, ein US-amerikanisches Plattenlabel
 Discovery Inc., ein globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen
 Discovery Channel, eine Fernsehsenderfamilie von Discovery Inc.
 Discovery Channel Pro Cycling Team, ein Radsportteam

im NRHP gelistete Objekte:
 Discovery Claim on Pedro Creek, in Fairbanks, Alaska, ID-Nr. 92000498
 Discovery Saloon, in Nome, Alaska, ID-Nr. 80000759

geografische Objekte in Antarktika und in der Subantarktis:
 Discovery Bluff, Felskenkliff im Viktorialand
 Discovery-Gletscher im Viktorialand
 Discovery Point, Landspitze der Insel Südgeorgien im Südatlantik
 Discovery Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land
 Discovery Rock, Klippe vor der Insel Südgeorgien im Südatlantik
 Discovery Sound, Bucht der Anvers-Insel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Lake Discovery, See im Viktorialand
 Mount Discovery, Berg im Viktorialand

Siehe auch
 Discovery Bay (Begriffsklärung)